L'undicesima vittima (11th Victim), film del 1979 diretto da Jonathan Kaplan
L'undicesima vittima (The Eleventh Victim), film del 2012 diretto da Mike Rohl